Leder har flere betydninger:
 Leder (ledelse) – en person, som står i spidsen for og leder andre gennem ledelse
 Holdleder – en person, som leder en gruppe eller hold
 Ledelse – betegner den administrative, styrende del af en leders arbejde.
 Regeringschef – indehaver af en stats højeste regeringsembede og som oftest leder et kabinet
 Elektrisk leder – et legeme af stof, som kan lede elektrisk strøm.
 Halvleder- materialer, der har en elektrisk ledningsevne, der ligger mellem de ledende materialer og de isolerende.
 Leder (journalistik) – en type artikel i et skrevent medie, der fremstiller redaktionens holdning.

Se også 
 Anfører
 Militær rang
 Dirigent
 Direktør
 Ambassadør
 Chef
 Statsoverhoved
 Administrator
 Minister
 Regent
 Høvding
 CEO – Chief Executive Officer